Jiří Novotný (rukometni sudac), češki rukometni sudac
Jiří Novotný (nogometaš), češki nogometaš
Jiří Novotný (igrač dvoranskog nogometa), češki igrač dvoranskog nogometa
Jiří Novotný (hokejaš na ledu), češki hokejaš na ledu
Jiří Datel Novotný, češki glumac i autor dokumentarac